żaba – zwyczajowa nazwa przedstawiciela płazów bezogonowych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Żaba – część miasta Opole
 Żaba – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów

Inne 
 Żaba – powieść, szesnasty tom cyklu Jeżycjada
 WWS-2 Żaba – polski szybowiec szkolny

Zobacz też 
 Żabka
 Złota Żaba
 Żaby